Als Vertrag von Soldin wurden folgende Verträge abgeschlossen:
Vertrag von Soldin (1309) zwischen dem Kurfürstentum Brandenburg und dem Deutschen Orden
Vertrag von Soldin (1466) zwischen dem Kurfürstentum Brandenburg und dem Herzogtum Pommern